NASCAR’s 50 Greatest Drivers ist eine Liste berühmter und erfolgreicher NASCAR-Rennfahrer.

Im Jahre 1998 setzte NASCAR anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens ein Gremium ein, um die 50 größten NASCAR-Fahrer aller Zeiten zu bestimmen. Inspiriert wurde diese Bemühung zum Teil durch die Liste der 50 besten Spieler in der NBA-Geschichte, die von der NBA bei ihrem 50-jährigen Jubiläum im Jahre 1996 ausgeben wurde. Eine unabhängige Gruppe von 50 Personen, die unterschiedliche Rollen in NASCAR repräsentierten, wurden nach ihren Meinungen gefragt, welche Fahrer zu den 50 größten in der Geschichte von NASCAR zählen. Bill France junior, Präsident von NASCAR, sagte hierzu:

 „These are the men who define the competition of our sport. Their accomplishments are the benchmark that much of our history is identified by. Honoring them in this way, at the beginning of the NASCAR 50th Anniversary celebration, is one way of showing our true appreciation for them and the invaluable contribution they have given over the past 50 years. These are the drivers who made and make NASCAR fans stand on their feet and cheer. These are the drivers who are NASCAR history.“

 Deutsche Übersetzung: „Dies sind die Männer, die den Wettbewerb in unserem Sport geprägt haben. Ihr Leistungen sind das Maß, anhand dessen unsere Geschichte identifiziert wird. Die Art und Weise, wir wie sie bei den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen von NASCAR ehren, ist ein Weg, wie wir ihnen unsere wahrhaftige Anerkennung für sie und ihre unschätzbaren Beiträge in die letzten 50 Jahre zeigen. Dies sind die Fahrer, für die die NASCAR-Fans aufstehen und ihnen zujubeln. Dies sind die Fahrer der NASCAR-Geschichte.“

Die noch lebenden Mitglieder der Gruppe von Fahrern wurde am 15. Februar 1998 während der Festivitäten zum Start des Daytona 500 auf dem Daytona International Speedway geehrt.

Liste der 50 größten NASCAR-Fahrer aller Zeiten (Stand 1998) 
* – Bereits gestorben zum Zeitpunkt der Ernennung.

Weblinks 
 Übersicht der 50 größten Fahrer auf NASCAR.com

50 Greatest Drivers
Liste (Motorsport)
Hall of Fame (Sport)